A Primeira Divisão de 1970-71 foi a 37.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo oitavo título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Líder por jornada

Calendário

Melhores Marcadores
Artur Jorge jogador do Sport Lisboa e Benfica foi o melhor marcador da época, tendo marcado 23 golos.

Promoções e despromoções 1971/1972

Despromovidos à Segunda Divisão 1971/1972
 Varzim
Promovidos à Primeira Divisão 1971/1972
 Atlético
 União de Tomar
 Beira Mar

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1970 em Portugal
Futebol de 1971 em Portugal